Зубрин:
 Зубрин, Роберт (род. 1952) — американский инженер и публицист, основатель Марсианского общества.
 Зубрин, Владимир Викторович — директор ФСКН России, генерал-полковник.